Клад (фильм, 1961) — СССР, реж. Резо Чхеидзе.
 Клад (фильм, 1975) — СССР, реж. Ольгерд Воронцов.
 Клад (фильм, 1988) — СССР, реж. Виктор Сергеев.
 Клад (фильм, 2003) — США, реж. Эндрю Дэвис.
 Клад (фильм, 2007) — Украина, реж. Игорь Пасько.
 Клад (фильм, 2016) — Россия, реж. Ирина Волкова.